Финаце () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кимпань.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Урменіш.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Чану-Маре.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Чернешть.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Банд.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ферегеу.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Іклензел.
 Финаце () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Теурень.